Saba (biologia), líquid intern de les plantes que corre pel floema i el xilema
 Saba (llengua), llengua txadiana
 Sabà (sura), capítol 34 de l'Alcorà
 Saba Aparcaments, empresa especialitzat en la gestió d'aparcaments amb seu a Barcelona
 Toponímia:
 Illa de Saba, illa de les Antilles Neerlandeses
 Regne de Sabà, estat dels sabeus
 Monestir de Sant Saba, monestir de Palestina
 Biografies: 
 Llista de personatges bíblics#Saba, personatge del Gènesi
 Saba de Mutalasca, eclesiàstic grec de Palestina
 Sant Saba o Sant Sava, (1175 /1176 - 1235 /1236), primer arquebisbe de Sèrbia
 Saba el Got (Vall del Buzău, 334 - 372) cristià romanès, martiritzat i venerat com a sant a tota la cristiandat
 Reina de Sabà
 Umberto Saba, nom amb què és conegut el poeta italià Umberto Poli (Trieste, 1883 - Gorizia, 1957)